Widter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Widter (1809–1887), österreichischer Kunstsammler
 Friedrich Widter (1859–1944), österreichischer Lehrer, Volksbildner, Kunsthistoriker und Maler